Gallego steht für:

 die galicische Sprache
 Gallego (Phantominsel), ein angeblich existierendes Eiland westlich der Galapagos-Inseln

Gállego steht für:

 Gállego, einen Fluss in Spanien

Gallego ist der Familienname folgender Personen:

 Américo Gallego (* 1955; El Tolo), argentinischer Fußballspieler
 Ana Gallego Torres (* 1974), spanische EU-Beamtin
 Andrés Uriel Gallego (1950–2014), kolumbianischer Politiker, Transportminister 2002–2010
 Charlene Gallego (* 1956), US-amerikanische Serienmörderin, siehe Gerald und Charlene Gallego
 Diego Gallego (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Eduard Albácar Gallego (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Federico Gallego (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Gallego (1440–1507), spanischer Maler
 Gerald Gallego (1946–2002), US-amerikanische Serienmörder, siehe Gerald und Charlene Gallego
 Gonzalo López-Gallego (* 1973), spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Javier Camuñas Gallego (* 1980), spanischer Fußballspieler

 Kate Gallego (* 1981), US-amerikanische Politikerin
 Laura Gallego García (* 1977), spanische Jugendbuchautorin
 Marc Gallego (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Pete Gallego (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Ramil Gallego (* 1966), philippinischer Poolbillardspieler
 Ricardo Gallego (* 1959), spanischer Fußballspieler

 Sara Gallego (* 2000), spanische Hürdenläuferin

Gallego ist der Künstlername von:

 Francisco Fernández Rodríguez (* 1944), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Alto Gállego, eine Comarca der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Del Gallego, philippinische Stadtgemeinde
 Galegos
 Gallegos